Andrew Fairlie est un nom pouvant désigner:

 (né en 1963), acteur écossais
 (1963-2019), chef cuisinier écossais

Voir aussi

Fairlie, Andrew